Запо́лье () — деревня в Рабитицком сельском поселении Волосовского района Ленинградской области.

История 
Впервые упоминается в Писцовой книге Водской пятины 1500 года, как деревня Заполье в Покровском Озерецком погосте.

На карте Ингерманландии А. И. Бергенгейма, составленной по шведским материалам 1676 года, упоминается как мыза Sapollio.

На шведской «Генеральной карте провинции Ингерманландии» 1704 года, как Sapolia.

Как деревня Саполия, она обозначена на «Географическом чертеже Ижорской земли» Адриана Шонбека 1705 года.

На карте Санкт-Петербургской губернии Я. Ф. Шмита 1770 года упоминаются две соседние деревни: Заполье и Озертицы.

ЗАПОЛЬЕ — деревня принадлежит Логиновой, подполковнице, число жителей по ревизии: 146 м. п., 126 ж. п. (1838 год)

Согласно карте Ф. Ф. Шуберта в 1844 году деревня Заполье насчитывала 40 крестьянских дворов.

На этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849 года, упомянута как деревня «Oseritz», населённая ингерманландцами-савакотами.

ЗАПОЛЬЕ (ГРИЗОВО тож) — деревня господ Хитрово, по просёлочной дороге, число дворов — 49, число душ — 112 м. п. (1856 год)

ЗАПОЛЬЕ — деревня владельческая при речке Изварке, по просёлочной дороге от с. Рожествена к казённой Изварской лесной даче, число дворов — 42, число жителей: 107 м. п., 112 ж. п. (1862 год)

В 1868—1869 годах временнообязанные крестьяне деревни выкупили свои земельные наделы у К. П. Веймарн и стали собственниками земли.

В 1885 году деревня насчитывала 47 дворов.

В XIX — начале XX века Заполье административно относилось к Сосницкой волости 2-го стана Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии.

К 1913 году количество дворов не изменилось.

С 1917 по 1923 год деревня Заполье входила в состав Запольского сельсовета Сосницкой волости Детскосельского уезда.

С 1923 года, в составе Гатчинского уезда.

С 1927 года, в составе Волосовского района.

По данным 1933 года деревня Заполье являлась административным центром Запольского сельсовета Волосовского района, в который входили 6 населённых пунктов: деревни Заполье, Лемоши, Озертицы, посёлки Извара, Эстонское и хутор Лемоши, общей численностью населения 1303 человека.

По данным 1936 года в состав Запольского сельсовета входили 5 населённых пунктов, 278 хозяйств и 4 колхоза.

Деревня была освобождена от немецко-фашистских оккупантов 28 января 1944 года.

С 1954 года, в составе Волосовского сельсовета.

С 1963 года, в составе Кингисеппского района.

С 1965 года, вновь в составе Волосовского района. В 1965 году население деревни Заполье составляло 223 человека.

По данным 1966 и 1973 годов деревня Заполье также находилась в составе Волосовского сельсовета.

По данным 1990 года деревня Заполье входила в состав Изварского сельсовета.

В 1997 году в деревне проживали 112 человек, в 2002 году — 136 человек (русские — 94 %), в 2007 году — 98.

В мае 2019 года Изварское сельское поселение вошло в состав в Рабитицкого сельского поселения.

География 
Деревня находится в восточной части района на автодороге  (Жабино — Вересть).

Расстояние до административного центра поселения — 3 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Волосово — 5 км.

В деревне находятся несколько мелких озёр.

Демография

Инфраструктура 
В деревне имеется один магазин.

Достопримечательности 
К достопримечательностям Заполья относится Запольское озеро и руинированная церковь в честь святых апостолов Петра и Павла.

Улицы 
Луговая.

Примечания 

Населённые пункты Волосовского района
Мызы Ингрии